A 430 steht für
 eine ehemalige Autobahn in Deutschland, siehe Bundesautobahn 40
 Autoroute A430, eine Autobahn in Frankreich

A.430 steht für
 ein tschechisches Flugzeug, siehe Aero A.30 #Aero A.430

A430